Chew Valley – dolina w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Chew Valley – dolina w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester
 Chew Valley – jezioro w Anglii, w hrabstwie Somerset